Олёкминск () — город (с 1783) в России, административный центр Олёкминского района Республики Саха (Якутия), образует городское поселение город Олёкминск.

Этимология 
Название от гидронима реки Олёкма, которое предположительно восходит к эвенкийскому Олоохунай — «беличья, богатая белкой». По мнению Е. М. Поспелова, это вряд ли применимо к реке длиной более 1400 километров.

География 
Город расположен на левом берегу Лены, в 630 км от Якутска.

История 
В 1635 году енисейские казаки под предводительством Петра Бекетова основали небольшой острог (крепость). Первоначально Олёкминск располагался напротив устья реки Олёкмы, позже его переместили на 12 км вверх по реке Лене на незатопляемое место.

Экономика 
 лесная промышленность
 мясокомбинат
 хлебозавод
 электростанция
 геологическая партия
 молочная продукция
 золотодобыча
нефтепровод ВСТО

По территории Олёкминского района проходит нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», газопровод "Сила Сибири".

Транспорт

Речной 
Из Якутска в Олёкминск ходят пассажирские скоростные речные суда. Линия работает с 1 июня по 30 сентября и обслуживается теплоходами
типа: «Метеор», «Ракета», «Восход». Также ходят теплоходы «Восход» по маршруту Ленск-Олёкминск.

Авиационный 
Действует аэропорт Олёкминск. Основными авиапредприятиями, пользующимися услугами «Аэропорт Олёкминск» ФКП «Аэропорты Севера» являются авиакомпании «Якутия», «Полярные авиалинии». Полёты осуществляются на самолётах Ан-2, Ан-24

Население

Климат 
Климат города — резко континентальный. Максимум дождей приходится на июль-август, когда со стороны Тихого океана доходят кое-какие осадки.
<center>

<center>

Культура 
Спасский Собор, одна из старейших церквей Олёкминска, был построен в 1870 году на средства купца Идельгина и пожертвования жителей города. В начале XX века он был разрушен и восстановлен в 2005 году.

Городская набережная построена в 2001 году, после сильнейшего наводнения на реке Лена.

В центре набережной установлен памятник реке Лене. Трёхметровая скульптура «Красавица Лена» была открыта к 380-летию города.

Скульптура «Карась» была установлена ко Дню города в 2012 году.

В городе работают Музей истории земледелия Якутии имени И. Я. Строда, являющийся филиалом Якутского Государственного музея им. Ярославского, Центральная библиотека г. Олёкминска им. Л. Л. Габышева.

 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) — мемориальный комплекс в Олёкминске.
 Памятник Кульбертинову Ивану Николаевичу, прославленному снайперу Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Галерея

Топографические карты

Примечания

Литература

Ссылки 
 История города Наша Олёкма
 Олёкминск в энциклопедии «Мой город» 
 Герб города 
 370 лет со дня основания города Олёкминск Национальная библиотека РС(Я)
 Лист топографической карты P-51-XXXI,XXXII

Города Иркутской губернии
 
Населённые пункты Олёкминского улуса
Центры улусов Якутии